Дакворт, Да́куэрт () — фамилия. Известные носители:

 Дакворт, Джон Томас 1-й баронет (1748—1817) — британский адмирал периода Революционных и Наполеоновских войн.
 Дакворт, Джеймс (род.1992) — австралийский профессиональный теннисист.
 Дакуэрт, Дик (1882-?) — английский футболист.
 Дакуорт, Тэмми (род. 1968) — американская военнослужащая и политик.

Персонаж
 Дакворт — персонаж мультсериала «Утиные истории».

См. также

Примечания